Кубок Білорусі з футболу 2016–2017 — 26-й розіграш кубкового футбольного турніру в Білорусі. Титул вдруге здобув Динамо-Берестя.

Регламент 
Спочатку в турнірі була запланована стадія 1/64 фіналу, участь в якій повинні були взяти переможці регіональних Кубків (Д4 - КФК) та клуби Другої ліги (Д3). Матчі цієї стадії були заплановані на 14 травня 2016 року. Але через скорочення Першої і Другої ліг, а також відмови від участі представників Гомельської та Гродненської областей необхідність в проведенні 1/64 фіналу відпала, турнір розпочався зі стадії 1/32 фіналу.

Календар

Перший раунд 
Команда Зірка-БДУ (Мінськ) пройшла до наступного раунду після жеребкування.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 червня 2016

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 вересня 2016

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2016

|}

Чвертьфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/18 березня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/19 березня 2017

|}

Півфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/26 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Білорусі на soccerway 

2016—2017
Білорусь
Білорусь
2016 у білоруському спорті
2017 у білоруському спорті